Ги́ллиам () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гиллиам, Армен (имя при рождении Армон Луис Гиллиам; 1964—2011) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Гиллиам, Сет (род. 1968) — американский актёр.
 Гиллиам, Терри (род. 1940) — британский кинорежиссёр американского происхождения, сценарист, актёр, мультипликатор, художник.